Il singolare femminile  del torneo di tennis McDonald's Burnie International 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Olivia Rogowska che ha battuto in finale Irina Chromačëva 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 Yurika Sema (semifinali)
 Olivia Rogowska (Campionessa)
 Julija Putinceva (secondo turno)
 Çağla Büyükakçay (primo turno)

 Aiko Nakamura (primo turno)
 Arina Rodionova (quarti di finale)
 Bojana Bobusic (semifinali)
 Emily Webley-Smith (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

McDonald's Burnie International 2012